Hasköy kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Chaskovo, regionhuvudort, Obsjtina Chaskovo,

Turkiet 

 Hasköy (ort i Turkiet), Diyarbakır, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar
Robotskapade Turkietförgreningar